Управление технологических оценок, Бюро оценки технологий, Бюро по оценке технологий () — орган Конгресса, существовавший с 1972 по 1995 годы. Целью Управления было предоставление конгрессменам и комитетам Конгресса авторитетного объективного анализа комплексных научно-технических вопросов. Оно было лидером в практиках и поощрении предоставления госуслуг инновационными путями, включая электронное издательство правительственных документов, став примером для копирования практик другими странами.

Принстонский университет хостит сайт наследия УТО, содержащий полную коллекцию его документов. Аналогичный архив создала Федерация американских учёных.

На данный момент в основном возрождение УТО поддерживается конгрессменами-демократами, а республиканцы наоборот против.

Ссылки 
 Office of Technology Assessment (OTA) Legacy via Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University

Агентства Конгресса США
Появились в 1972 году в США
Исчезли в 1995 году